Corralillo, distretto della Costa Rica nel cantone di Cartago
Corralillo, comune di Cuba nella provincia di Villa Clara